Nelson Martínez puede referirse a:

 Nelson Martínez Rust (n. 1944), obispo venezolano.
 Nelson Martínez (1950-1999), músico venezolano.
 Nelson Soto Martínez (n. 1994), ciclista colombiano.
 Nelson Martínez (n. 1991), futbolista ecuatoriano.
 Nelson Martínez, político venezolano.